

Astronautica
 Programma Mercury – programma spaziale statunitense
 Mercury – una classe di satelliti spia

Fumetti
Mercury – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Mercurio (Mercury) – personaggio dei fumetti Amalgam Comics

Geografia
 Mercury – isole della Nuova Zelanda
 Mercury – Cittadina del Nevada, nella Contea di Nye
 Mercury – comune francese

Informatica
 Mercury – linguaggio di programmazione
 Mercury o Mercury Mobile – software di lettura email della GenSoft

Musica
 Freddie Mercury – cantautore britannico
 Mercury Records – etichetta discografica

Varie
 Boeing E-6 Mercury – aereo militare statunitense
 Mercury – marchio di autovetture statunitensi
 Mercury – marchio di automodellismo
 Mercury Marine – marchio di motori per imbarcazioni
 Joey Mercury – dirigente ed ex wrestler statunitense
 Mercury – azienda finanziaria italiana
 Mercury (azienda russa) – azienda russa commercio beni di lusso

Altri progetti